Essling oder Eßling ist der Name folgender Orte:

 Essling (historisch: Eßling), Stadtteil Wiens im 22. Bezirk
 Eßling (Gemeinde Altenmarkt), Katastralgemeinde von Altenmarkt bei Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Eßling (Gemeinde Schleedorf), Siedlung in Schleedorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Essling oder Eßling ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Eßling (1940–1982), vermeintlicher deutscher Attentäter

Essling oder Eßling ist der Name folgender Schlösser:

 Schloss Essling, Schloss in Wien

Siehe auch:

 Esslingen (Begriffsklärung)
 Esslinger